Die Spielzeit 2008/09 war die 16. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HK Spišská Nová Ves, der sich ebenso wie der Finalist ŠHK 37 Piešťany, für die Extraliga-Relegation qualifizierte. Der HKM Lučenec stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 16 Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 bereits in den Pre-Playoffs begannen. Der Tabellenletzte nach der Hauptrunde stieg in die 2. Liga ab. Für die übrigen drei Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

>Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte
(* HKM Lučenec wurden 60 Punkte wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler abgezogen)

Pre-Playoffs 
 MHK Dolný Kubín – HK Dukla Michalovce 3:1 (5:0, 4:2, 3:6, 2:1)
 HK VTJ Trebišov – HC 46 Bardejov 0:3 (1:2 n. V., 2:4, 2:3 n. V.)
 HC 07 Detva – HC Dukla Senica 1:3 (4:1, 1:2 n. P., 3:4 n. V., 0:9)
 HK Ružinov 99 Bratislava – MšHK Prievidza 1:3 (5:4 n. P., 1:2 n. P., 2:4, 1:4)

Playoffs

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2008/09
1. Liga 2008